Petyon-Vil kan syfta på:

Haiti 

 Petyon-Vil (kommun i Haiti), Ouest, 
 Pétionville, ort, Ouest,